Mazaheri oder Mazahéri ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Mazaheri (* 1982), iranischer Amateurboxer
 Aly Mazahéri (1914–1991), iranischer Iranist, Soziologe und Historiker
 Mohammad Rashid Mazaheri (* 1989), iranischer Fußballspieler
 Tahmasb Mazaheri (* 1953), iranischer Politiker, Ökonom und Gouverneur der Zentralbank des Irans